

Aziende
Fratelli Patricola  – azienda italiana

Persone
Isabella Patricola – cantante e attrice statunitense
Tom Patricola – attore, ballerino, comico e suonatore di ukulele statunitense